Labiodentale konsonanter (af latin labium, ’læbe’ og dens, ’tand’) er en gruppe af konsonante sproglyde, som udtales ved at underlæben føres sammen med overkæbens tænder, eller omvendt for overlæben og underkæbens tænder.

Fonetik